Epes ist der Familienname folgender Personen:
 James F. Epes (1842–1910), US-amerikanischer Politiker
 Sydney Parham Epes (1865–1900), US-amerikanischer Politiker

Epes bezeichnet außerdem:
 Epes (Alabama), einen Ort im US-Bundesstaat Alabama

Siehe auch:
 Eppes